Metamorphosis – polska grupa iluzjonistów,
 Metamorphosis (album Culture Beat) – album Culture Beat,
 Metamorphosis (album Hilary Duff) – drugi album Hilary Duff,
 Metamorphosis Tour – trasa promująca album Hilary Duff,
 Metamorphosis (album Iron Butterfly) – czwarty album studyjny Iron Butterfly,
 Metamorphosis (album Papa Roach) – nadchodzący album Papa Roach,
 Metamorphosis (album Pillar) – album debiutancki Pillar,
 Metamorphosis (album Rolling Stones) – album kompilacyjny piosenek zespołu Rolling Stones,
 Metamorphosis (album Zero Hour) – ponowne wydanie albumu debiutanckiego zespołu Zero Hour,
 Metamorphosis (album Weston & Knade) – album W. Knade & Grant C. Westona
 Metamorphosis (minialbum Ulver) – minialbum zespołu Ulver,
 Metamorphosis – utwór Philipa Glassa,
 Metamorphosis – piosenka Hilary Duff, z jej drugiego albumu Metamorphosis (album Hilary Duff),
 Metamorphosis – piosenka z albumu Bilingual, dziesiątego albumu Pet Shop Boys,
 Metamorphosis – temat z gry Final Fantasy VI.
 Metamorphosis – polska gra przygodowa z elementami platformowymi, inspirowana twórczością Franza Kafki
 Metamorphosis – album polskiego piosenkarza Sławomira Uniatowskiego, wydany w 2018 r.